Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Dołgow – rosyjski hokeista
 Wiaczesław Dołgow – radziecki i rosyjski dyplomata